Die Western & Southern Financial Group Masters 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. August 2006 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses überraschend als Erster der Setzliste in der zweiten Runde gegen Andy Murray verlor. Turniersieger wurde zum zweiten Mal nach 2003 der Setztlistenneunte Andy Roddick, der sich im Finale gegen Juan Carlos Ferrero durchsetzte. Dies war der einzige Titel der Saison für ihn und der 21. seiner Karriere.
Im Doppel gelang den Vorjahressiegern Jonas Björkman und Maks Mirny die Titelverteidigung. Als Zweite der Setzliste schlugen sie die Nummer 1 aus den Bryan-Brüder Bob und Mike. Insgesamt war es der 8. gemeinsame Titel der beiden sowie für Björkman nach 1999 und dem Vorjahr der dritte Titel in Cincinnati.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am höchsten platzierten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Mason (Ohio)